Stazione di Novate Mezzola, sulla linea Colico-Chiavenna
 Stazione di Novate Milanese (nuova), sulla linea Milano-Saronno
 Stazione di Novate Milanese (vecchia), sulla linea Milano-Saronno